Фоминка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Фоминка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Фоминка — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Фоминка — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Фоминка — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Фоминка — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Фоминка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Фоминка — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Фоминка — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Фоминка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Фоминка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Фоминка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Реки 
 Фоминка (приток Айдара) — река в Белгородской и Воронежской областях.
 Фоминка — река в Смоленской области, приток Западной Двины.
 Фоминка (приток Шичуги) — река в Архангельской области.
 Фоминка (приток Ерпака) — река в Кемеровской области ().

См. также 
 Фома (значения)
 Фомин
 Фомина
 Фоминки
 Фомино
 Фоминовка
 Фоминская
 Фоминский
 Фоминское